Misty Blue () — тридцать восьмой студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на лейбле Capitol Records в 1968 году под студийным номером Capitol ST 2888. Данная пластинка является компиляцией кантри-песен в джазовой обработке Фицджеральд.

В 1991 году Capitol перевыпустили запись в формате CD под студийным номером Capitol CDP 7-95152-2.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Сид Феллер — аранжировки, дирижирование.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке